Depth bzw. Depths steht für:

 Depth (Computerspiel), Computerspiel (2014)
 Depth (Kryptologie), Fachbegriff in der Kryptoanalyse
 Depths, Musikalbum des US-amerikanischen Musikduos Windy & Carl (1998) 
 Depths, Musikalbum der US-amerikanischen Deathcore-Band Oceano (2009)

Siehe auch:
 Tiefe